Никола́й Васи́льевич Матве́ев:
 Матвеев, Николай Васильевич (1909—1992) — российский музыкант и архитектор.
 Матвеев, Николай Васильевич (1929—1985) — советский геолог, буровой мастер.
 Матвеев, Николай Васильевич (1946—2016) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.